Boboci se poate referi la:
Boboci, Dâmbovița
Boboci, Prahova